Meca steht für:

 Meca (Alenquer), Gemeinde in Portugal
 MECA (Bordeaux), Maison de l'Économie Créative et de la Culture 

Meca ist der Familienname folgender Personen:

 David Meca (* 1974), spanischer Sportler